Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 136-os, továbbá -os, 136A, 136E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 136E busz (Budapest)
 136-os busz (Budapest)
 136-os busz (Budapest, 1977–1999)megszűnt
 136A busz (Budapest, 1981–1983)megszűnt 1983-ban
 -os busz (Budapest, 1980–2008)megszűnt